Афі́ни або Ате́ни () — номархія в Греції, в області Аттика. Номарх — Янніс Сгурос ().

Значну частину номархії за територією займає столиця — місто Афіни. Разом з номом Пірей ном Афіни утворює гіперномархію Афіни-Пірей.

Муніципалітети Афін 
На початку 2010 року грецький уряд оголосив про намір здійснити адміністративну реформу, яка передбачає скорочення числа муніципалітетів до 370. 27 травня 2010 року грецький парламент прийняв проєкт нового районування під назвою Каллікрат. Зрештою після реформи 2010 року в номі Афіни кількість муніципалітетів скорочена з 48 до 35 муніципалітетів.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка номархії

Аттика
Номи Греції
Держави і території, засновані 1972